

Patronyme 

 Lucien Farnoux-Reynaud (1894 - 1962), journaliste français ;

 Yvette Farnoux (1919 - 2015), résistante française ;

 Alexandre Farnoux, historien français.